Östreicher bzw. Oestreicher ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Oestreicher (1875–1945), deutsche sozialdemokratische Politikerin
 Christine Oestreicher (* 1940), britische Filmproduzentin und Regisseurin
 Dan Oestreicher (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Emil Östreicher (1915–1992), ungarischer Fußballfunktionär
 Johann Karl Oestreicher (* 1925), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Karl Östreicher (1931–1998), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Lisbeth Oestreicher (1902–1989), österreichisch-niederländische Textilkünstlerin
 Paul Oestreicher (* 1931), anglikanischer Pfarrer und Menschenrechtsaktivist
 Siegfried Östreicher (1919–2003), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Österreicher
 Oestreich